Альтов — фамилия. Известные носители:

 Альтов, Валерий Александрович (род. 1941) — российский учёный, профессор, лауреат Государственной премии СССР.
 Альтов, Генрих Саулович (настоящая фамилия Альтшуллер, 1926—1998) — писатель-фантаст, изобретатель ТРИЗ.
 Альтов, Семён Теодорович (настоящая фамилия Альтшуллер, род. 1945) — советский и российский писатель-сатирик, сценарист, драматург, режиссёр.